Březí est un toponyme qui peut désigner :

Březí, une commune du district de Břeclav, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Březí, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Březí, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Březí, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Březí nad Oslavou, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Vlachovo Březí, une commune du district de Prachatice, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie